XXII. Olimpijske igre održane su 1980. godine u Moskvi, u tadašnjem SSSR-u. Dio natjecanja se također odvijao i u Lenjingradu, Kijevu, Minsku i Tallinnu. Simbol Olimpijade bio je olimpijski medvjedić Miša.  

Budući da se 1980. između država koje su činile Varšavski pakt i NATO vodio hladni rat, sudjelovanje na moskovskoj olimpijadi otkazale su Sjedinjene Američke Države i još neke zemlje, ukupno njih 64 (vidi kartu bojkota na OI). Neposredan povod otkaza bio je rat u Afganistanu. Sovjetsko rukovodstvo je odgovorilo istom mjerom i odbilo sudjelovanje na XXIII. ljetnim Olimpijskim igrama u Los Angelesu četiri godine kasnije. Tu su odluku slijedile i mnoge zemlje članice Varšavskog pakta, odnosno bliske SSSR-u.  

Na Igrama su se u natjecateljskom programu istaknuli sljedeći pojedinci i momčadi:
 gimnastičar Aleksandar Ditjatin iz SSSR-a je osvojio medalju u svakoj od 8 disciplina, od čega tri zlata.
 Vladimir Salnjikov (SSSR) je osvojio tri zlata u plivanju. Prvi je plivač u povijesti koji je u disciplini 1550 m slobodno plivao brže od 15 minuta.
 Uladimir Parfenovič (SSSR) je osvojio tri zlata u kajaku na mirnim vodama.
 Valentin Mankin je osvojio zlato u klasi "Star" u jedrenju. Kako je ranije već osvajao zlata na OI u klasama "Finn" i "Tempest", postao je prvi jedriličar u povijesti kojemu je to uspjelo.
 Trkač Muruse Yefter iz Etiopije je pobijedio na utrkama 5000 m i 10000 m.
 Waldemar Cierpinski iz DR Njemačke je osvojio drugo uzastopno zlato u maratonu.
 Istočna Njemačka je dominirala u veslanju, osvojivši 11 zlata od 14 veslačkih disciplina.
 Teófilo Stevenson iz Kube je boksač koji je u Moskvi ostvario treću pobjedu na Olimpijskim igrama uzastopce.

Popis športova 
(Plivanje, vaterpolo i skokovi u vodu su smatrani različitim disciplinama istog športa)

Popis podjele medalja 

1980
Šport u Moskvi
 
1980